Carlos Antonio Mangone (n. 15 de enero de 1957) es un teórico de la comunicación y ensayista argentino.

Desde 1987, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de las materias Teoría de la Comunicación I y II.

De pensamiento marxista, sus trabajos se vinculan con los estudios de Comunicación y Cultura (Armand Mattelart, Ariel Dorfman, Héctor Schmucler) y la Escuela de Frankfurt.
Editó la revista Causas y Azares junto con Mariano Mestman, Alejandro Grimson y Ernesto Lamas (1994-1998). También editó la revista Cuadernos Críticos de Comunicación y Cultura (2005-actualidad). Ha sido candidato, en reiteradas ocasiones, a cargos legislativos por el Partido Obrero.

Obra

 Mangone, C.; Warley, J. (comps.) (1981) Contorno (Selección). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
 Mangone, C.; Warley, J. (1984) Universidad y peronismo (1946-1955). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
 Mangone, C.; Warley, J. (1992) El Manifiesto. Un género entre el arte y la política. Buenos Aires: Biblos.
 Mangone, C. (1992) Tinelli: Un blooper provocado. Buenos Aires: La Marca.
 Mangone, C.; Warley, J. (1994) El Discurso Político. Del foro a la televisión. Buenos Aires: Biblos.
 Mangone, C.; Gándara, S.; Warley, J. (1997) Vidas imaginarias. Los jóvenes en la tele. Buenos Aires: Biblos.
 Mangone, C.; Warley, J. (2015) El Discurso Político. Del foro a las redes sociales. Buenos Aires: Biblos.

Enlaces
 Sitio de Teoría de la Comunicación I y II (UBA)
 Mangone en la Jornada de discusión y debate sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009)
 Mangone en PTS TV

Ensayistas de Argentina
Educadores de Argentina
Trotskistas de Argentina
Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires